Горя́чий Ключ — город краевого подчинения в Краснодарском крае Российской Федерации. 

Административный центр муниципального образования «город Горячий Ключ». Является одним из старейших на Кавказе бальнеологических курортов (с 1864 года).

География 
Город расположен на реке Псекупс, между северными склонами хребтов — Котх и Пшаф. Находится в 50 км к югу от Краснодара и в 65 км от черноморского побережья (по дороге).

История 
До завершения Кавказской войны на месте современного города располагалось адыгское селение Псыфаба (), что на адыгейском языке означает — «горячая вода».

В 1860-х годах, в связи с завершением военных действий на Кавказе, большая часть коренного населения была в ходе масштабного мухаджирства депортирована в Османскую империю. 

В 1864 году на Псекупских горячих водах был основан курорт — построены военный госпиталь, купальня, разбит парк.

Местечко Горячий Ключ было основано в 1868 году. С 1906 по 1920 года, населённый пункт назывался — Алексеевский Горячий Ключ. В 1917 году введено городовое положение.

В 1926 году поселение преобразовано в посёлок, а в 1930 году в курортный посёлок.

В 1924—1963 годах Горячий Ключ являлся центром Горячеключевского района. Во время Великой Отечественной войны город был оккупирован гитлеровскими войсками в период с 19 августа 1942 года по 28 января 1943 года.

11 ноября 1965 посёлок получил статус города. Станица Ключевая, присоединённая к городу, снята с учёта 24 ноября того же года. В 1975 г. Горячий Ключ отнесён к категории городов краевого подчинения.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Управление 
Город Горячий Ключ (город краевого подчинения) как объект административно-территориального устройства Краснодарского края состоит из следующих административно-территориальных единиц: город Горячий Ключ и подчинённые ему 7 сельских округов. В рамках местного самоуправления эти территории составляют муниципальное образование город Горячий Ключ со статусом городского округа.

Транспорт 
 По территории города проходит автомобильная трасса М-4 «Дон». Расстояние до Краснодара — 50 км, до Джубги — 62 км.
 Железнодорожная станция является станцией стыкования родов тока, поэтому на ней останавливаются все поезда. Электропоезда до Краснодара и Туапсе. Расписание электропоездов составлено так, что, делая пересадку в Горячем Ключе, можно доехать из Краснодара до Черноморского побережья
 В городе имеется автобусный транспорт, представленный внутригородскими, а также иногородними маршрутами (Краснодар и некоторые станицы).

Климат 
Климат переходный от влажного субтропического к умеренно континентальному. Средняя температура января +1,7 °C, июля +23,1 °C. Осадков 895 мм в год. Средние температуры зимних месяцев в городе положительные.

Экономика 
 Заводы по розливу минеральных вод
 Нефтяная промышленность

Курорт 
На курорте Горячий Ключ используются воды нескольких видов: термальные (до +60 °C) сульфидные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые — для ванн при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологических болезнях. 
Внутрь Псекупские минеральные воды употребляют из источников № 21, 58, 104. Они относятся к гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым и похожи на воды Ессентуков, отличаясь газовой фракцией: в Ессентуках — углекислый газ, а в Горячем Ключе — сероводород. Псекупские минеральные воды принимают внутрь при различных болезнях органов пищеварения.

Минеральные воды можно бесплатно продегустировать в Питьевой Галерее на территории санатория «Горячий Ключ», за вынос придётся заплатить. Имеется ряд санаториев.

Культура, достопримечательности 
 Комплекс зданий санатория «Горячий Ключ» — памятник архитектуры
 Городской исторический музей г. Горячий Ключ
 Иверский источник, Иверская часовня
 Памятники природы, истории и археологии (всего 160 единиц):
 Большая Фанагорийская (Сталактитовая) пещера;
 Городище Поднависла (река Чепси, исток Монастырского ручья — корыточный дольмен) — вдп. Кесух;
 Аюкский водопад
 Водопад на Задубного Караулка
 Каверзинский водопад
 Дантово ущелье
 Звонкая пещера
 Богатырские пещеры
 Скала Зеркало и рыжий железнистый источник
 Скала Петушок (скала Спасения)
 Висячий мост через Псекупс
 Богатырские пещеры (кемпинг «Межгорье»);
 Скала Катакомба (Курортная щель);
 Кенотаф Хапаче Лакшуке, 1717 г.

Известные уроженцы 
 Родившиеся в Горячем Ключе:
 Умершие в Горячем Ключе:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Горячий Ключ
 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ
Города Краснодарского края
Курорты Краснодарского края
Курорты СССР
Города, основанные в XIX веке
Бывшие посёлки городского типа Краснодарского края